Neel Kamal ist der Titel folgender Filme:

 Neel Kamal (1947) von Kidar Nath Sharma
 Neel Kamal (1968) von Ram Maheshwari